Sophie Davant, journaliste, animatrice de télévision et comédienne française ;
 Jean-Louis Davant, écrivain, poète, bertsolari, pastoralari et académicien basque français.

Homonymie de patronyme